Old Hickory steht für:

 einen bekannten Spitznamen des US-Präsidenten Andrew Jackson

Mehrere Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Old Hickory (Arkansas), im Conway County, im US-Bundesstaat Arkansas
 Old Hickory (Maryland), im Calvert County, im US-Bundesstaat Maryland
 Old Hickory (Tennessee), im Davidson County, im US-Bundesstaat Tennessee